Linus Arnesson kan syfta på:

 Linus Arnesson (handbollsspelare) – född 1990
 Linus Arnesson (ishockeyspelare) – född 1994